

Persone 
Chini – famiglia toscana di pittori e decoratori
Galileo Chini – artista italiano (1873-1956)
Tito Chini – decoratore italiano (1898-1947)
Pietro Alessio Chini – pittore italiano (1800-1876)
Paolo Chini – chimico italiano (1928-1980)
Arturo Chini Ludueña – calciatore argentino naturalizzato italiano (1904-1993)
Eusebio Francesco Chini – gesuita, missionario, geografo, esploratore e cartografo italiano (1645-1711)
Giuseppe Chini – storico italiano (1865-1931)
Mario Chini – poeta italiano
Mineo Chini – matematico italiano (1866-1933)
Pietro Alessio Chini – pittore italiano (1800-1876)

Altro 
Casa-museo di Galileo Chini – casa museo situata a Lido di Camaiore